Витко:
 Витко — деревянная верёвка, кручёный ствол молодой ёлочки, берёзы, ивы или черемухи, а также можжевеловых корней, употреблявшийся для связки деталей плотов, деревянных судов, морских лодок и иного.

Фамилия 
 Витко, Александр Викторович (род. 1961) — российский военно-морской деятель, командующий Черноморским флотом, адмирал (5 мая 2014 года).
 Витко, Артём Леонидович (род. 1983) — командир добровольческого батальона МВД Украины «Луганск-1», народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко.